

Cinema 
Manhattan Love Song – film del 1934 diretto da Leonard Fields basato sul romanzo di Cornell Woolrich

Letteratura 
Manhattan Love Song – romanzo di Cornell Woolrich del 1932
Canto d'amore (Manhattan Love Song) – romanzo di Kathleen Norris